Valda steht für: 

 Valda (Trentino), ein Ort in der Provinz Trentino in Italien 
 (262) Valda, ein Asteroiden 
 Valda (Vorname), ein Vorname

Siehe auch:
 Walda